

Уялинський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Уялинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бокейординський район, Західноказахстанська область